NLK steht für:
 North Lanarkshire (ISO-3166-2:GB-Code), Verwaltungsbezirk des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland
 Elbrus-Avia (ICAO-Code), russische Fluggesellschaft
 Norfolk Island International Airport (IATA-Code), Flughafen der Norfolkinsel, eines australischen Außengebiets

nlk steht für:
 Ninia Yali (ISO-639-3-Code), Varietät von Yali (Sprache), Sprache der Yali (Volk) in Papua, Indonesien

Abkürzung